St. Joseph Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph Catholic Church (Tontitown, Arkansas), NRHP-ID 06000080
 St. Joseph Catholic Church (Jasper, Indiana), NRHP-ID 80000033
 St. Joseph Catholic Church (Damar, Kansas), NRHP-ID 05001203
 St. Joseph Catholic Church (Hardin, Montana), NRHP-ID 91000379

Siehe auch:
 St. Joseph Roman Catholic Church
 St. Joseph’s Catholic Church